Cinq tempêtes tropicales portent le nom de Beryl :
 Tempête tropicale Beryl au cours de la Saison cyclonique 1982 dans l'océan Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Beryl au cours de la Saison cyclonique 1988 dans l'océan Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Beryl au cours de la Saison cyclonique 1994 dans l'océan Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Beryl au cours de la Saison cyclonique 2000 dans l'océan Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Beryl au cours de la Saison cyclonique 2006 dans l'océan Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Beryl au cours de la saison cyclonique 2012 dans l'océan Atlantique nord ;
 Ouragan Beryl au cours de la saison cyclonique 2018 dans l'océan Atlantique nord.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme